Sun Studio var ett dubbningsföretag i Solna, Sverige ägt av Sun Studio A/S som 2006 köptes av SDI Media Group.

Företaget dubbade bland annat videoversionen av 1987 års Teenage Mutant Ninja Turtles till svenska 1991, medan Media Dubbs tidigare dubbningsversioner från 1990 sändes i TV3 och TV 1000 i början av 1990-talet.

Dubbningar i urval 

 Babar, senare säsonger (tidigare säsonger dubbades av KM Studio)
 Ed, Edd & Eddy
 Familjen Flinta, vissa avsnitt på Cartoon Network (för TV3 användes en dubbning som var producerad av Media Dubb, som även visades delvis på Cartoon Network)
 I Am Weasel
 Jetsons, vissa avsnitt på Cartoon Network (för TV3 användes en dubbning som var producerad av Media Dubb, som även visades delvis på Cartoon Network)
 Johnny Bravo
 Justice League
 Ko och Kyckling
 Mr. Bogus
 Powerpuffpinglorna
 Stålmannen, säsong 1 (säsong 2 dubbades av Eurotroll)
 The Adventures of Super Mario Bros. 3 (ej att förväxla med The Super Mario Bros. Super Show!, som dubbades av två andra företag)
 The Scooby-Doo Show, för Cartoon Network (för TV3 användes en annan svensk dubbning som var producerad av Media Dubb)
 Teenage Mutant Ninja Turtles för VHS och DVD (för TV3 användes en annan svensk dubbning som var producerad av Media Dubb)
 Tintin (ej att förväxla med föregångaren Tintins äventyr som dubbades av ett annat företag)
 Unge Robin Hood, för VHS (för KTV och Cartoon Network användes en annan svensk dubbning som var producerad av Media Dubb)
 Wall-E
 Widget

Röstskådespelare 

Ofta medverkande röstskådespelare i Sun Studios dubbningar har varit följande:

 Dan Bratt
 Thomas Engelbrektsson
 Stefan Frelander
 Kenneth Milldoff
 Håkan Mohede
 Gizela Rasch
 Mikael Roupé
 Anja Schmidt
 Lena Ericsson
 Olli Markenros
 Maude Cantoreggi Pedersen
 Bo Christer Hjelte
 Fredrik Dolk
 Cecilia Hjalmarsson
 Therese Reuterswärd
 Hanna Landing
 Helen Sjöholm
 Nina Gunke
 Johan Wikström
 Hanna Landing
 Daniel Landing
 Cornelia Bratt
 Elin Abelin
 Mats Qviström
 Leo Hallerstam

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Sun Studio på Svensk Filmdatabas

Dubbningsföretag
Svenska medieföretag